«Аль-Иттихад Александрия» — египетский футбольный клуб из города Александрии, выступающий в Египетской Премьер-лиге. Основан в 1914 году. Клуб является третьей по популярности командой в Египте после Аль-Ахли и Замалека. Клуб был одним из инициаторов создания в 1921 году египетской футбольной ассоциации, получив государственную поддержку.

История выступлений

Тренеры 
   (2000-02)
  Мохамед Омар (январь 2002-июль 02)
  Райнер Зобель (ноябрь 2002-декабрь 03)
  Мохамед Омар (май 2003-апрель 04)
  Мохамед Салах (июль 2004-октябрь 04)
   (июль 2006-декабрь 06)
  Мохамед Омар (декабрь 2006-август 07)
  Мохамед Салах (сентябрь 2007-январь 08)
  Таха Басри (январь 2008-август 09)
   (Sept 2009-Nov 10)
   (ноябрь 2010-апрель 11)
  Ахмед Сари (апрель 2011)
  Хосе Македа (август 2011-декабрь 12)

Ссылки 
 Сайт клуба 

Футбольные клубы Александрии
Появились в 1914 году в Египте